Термин ППП има више значења.
 Пакистанска народна странка ().
 ПауерПоинт презентација.

Скраћенице